Ewartia može olznačavati:

 Ewartia (Animalia), rod polukrilaca iz porodice Cicadidae
 Ewartia (Plantae), biljni rod iz poropdice Asteraceae